«Community Arts» — современный российский независимый исследовательский проект, сфокусированный на критике, теории и истории современного искусства.

Содержание 
Журнал был основан в 2020 году российским искусствоведом и арт-критиком Андреем Епишиным. Издание имеет проблемно-тематический характер. Каждый выпуск посвящён определённому аспекту художественной культуры, к осмыслению которого привлекаются критики, историки, философы современного искусства. Для удобства читателей журнал содержит постоянные разделы и рубрики. Наряду с исследовательскими текстами, Community Arts регулярно публикует рецензии на текущие выставочные проекты, интервью с молодыми художниками и кураторами, уникальные fashion-истории, факты и мнения экспертов в области арт-рынка. Журнал выходит с периодичностью два раза в год, избирательно освещая события, произошедшие в мире искусства за последние шесть месяцев.

В разное время с журналом сотрудничали как ведущие, так и молодые художники: Татьяна Ахметгалиева, Владимир Ермаченков, Арсений Жиляев, Паоло Каневари, Хуан Каналс Каррерас, Ольга Киселёва, Крис Кукси, Мариетта Патрисия Лейс, Эухенио Мерино, Михаил Молочников, Павел Сельдемиров, Сантьяго Сьерра, Кирилл Шаманов, арт-группа Synticate.

Темы некоторых номеров 
 Тема первого номера — космос, в самом широком значении этого слова, как умозрительном, так и материальном. Авторы номера осмысляют феномен космоса сквозь призму мифологии, литературы, истории, науки, социума, исследуя его трансформации в пространстве современного искусства.
 Тема второго номера — феномен барокко, осмысляемый в качестве культурно-экзистенциальной универсалии. Авторы номера модифицируют барочные и рокайльные традиции, демонстрируя метамедиальность, иллюзорность и бесконечную множественность прочтений современного искусства.
 Тема третьего номера — бунт и протест как сознательный акт самоопределения художника. Авторы номера исследуют диапазон эстетической реакции на социальные коллизии, пандемию и политические конфликты, преодолевая границы сложившихся типов и жанров арт-активизма.
 Тема четвертого номера — красота, всё реже трактуемая как эстетическое измерение в пользу необязательной декорации бытия, в том числе на основании ряда политических и социальных претензий. Авторы номера реконструируют феномен красоты в контексте порождаемых ею вопросов, равно актуальных в пространстве культурной индустрии, науки и духовного инсайта.
 Тема пятого номера — человечность, приобретающая в условиях глобальных исторических трансформаций новые неожиданные признаки. Авторы номера обращаются к принципам биологического разнообразия, альтернативных форм жизни и отношений, визуализируя тотальный кризис антропоцентризма в контексте постгуманистической критики.

Редакция 
 Главный редактор — Епишин А. С.
 Шеф-редактор — Лобазников Н. А.
 Макет — Дерябина А. А.
 Дизайн, верстка — Епишин А. С.
 Корректор — Акищева Н. Г., Миледина М. В., Павина А. А.
 Ответственный секретарь — Ненашева К. А., Федина Т. М.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала «Community Arts»
 Центральный основной фонд Российской государственной библиотеки
 Русский журнальный фонд Российской национальной библиотеки
 Основной фонд Российской государственной библиотеки искусств
 Профиль журнала в международном агрегаторе Kavyar

Художественные журналы
Журналы о современном искусстве
Печатные издания, возникшие в 2020 году